Möbelwagen bezeichnet:

 einen Lastkraftwagen oder Kastenwagen, der zum Transport von Möbeln genutzt wird
 Flakpanzer IV #Möbelwagen, eine Variante des Flakpanzers IV

Siehe auch: